Mata Hari is Maleis voor 'Oog van de Dageraad', ofwel de zon. De Nederlandse danseres Griet Zelle (1876–1917) ging de naam Mata Hari als artiestennaam gebruiken na haar verblijf in Nederlands-Indië.  Met die naam werd zij bekend, ofwel als danseres ofwel als vermeend spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Mata Hari kan ook verwijzen naar:
Mata Hari (computerspel uit 1988), een computerspel voor de Amstrad CPC en Atari ST uit 1988
Mata Hari (computerspel uit 2008), een computerspel voor de PC uit 2008
Mata Hari (1931), een film uit 1931 over het leven van deze danseres
Mata Hari, agent H 21, een Frans-Italiaanse film uit 1964 over het leven van deze danseres
Mata Hari (1981), een miniserie uit 1981 over het leven van deze danseres
Mata Hari (1985), een film uit 1985 over het leven van deze danseres
Mata Hari (rijksmonument), een rijksmonument op de wallen in Amsterdam
Mata Hari (1976), het lied waarmee Anne-Karine Strøm namens Noorwegen deelnam aan het Eurovisiesongfestival 1976
Mata Hari (2021), het lied waarmee Efendi namens Azerbeidzjan deelnam aan het Eurovisiesongfestival 2021